Световното първенство по волейбол за мъже 1978 е осмото издание на турнира. Организирано е от управителния орган на FIVB. Провежда се в Италия от 20 септември до 1 октомври 1978 година.

Участници

Първи етап

Група А (Рим) 

 20 септември: Италия – Белгия 3:0 (15:6, 15:5, 15:11); Китай – Египет 3:0 (1513, 15:6, 15:6).
 21 септември: Китай – Белгия 3:1 (15:10, 15:6, 11:15, 15:9); Италия – Египет 3:0 (15:5, 15:4, 15:9).
 22 септември: Белгия – Египет 3:2 (17:15, 15:1, 10:15, 12:15, 15:9); Италия – Китай 3:1 (15:8, 6:15, 15:11, 15:10).

Група В (Бергамо) 

 20 септември: Мексико – Венецуела 3:1 (15:13 15:6, 13:15, 15:3); Полша – Финландия 3:1 (15:8, 15:6, 13:15, 15:9).
 21 септември: Полша – Венецуела 3:0 (15:4, 15:7, 15:12); Мексико – Финландия 3:2 (9:15, 15:13, 15:9, 9:15, 15:10).
 22 септември: Венецуела – Финландия 3:2 (15:11, 7:15, 7:15, 15:13, 15:9); Полша – Мексико 3:0 (15:3, 15:7, 15:4).

Група С (Удине) 

 20 септември: Бразилия – Тунис 3:0 (15:10, 15:2, 15:8); СССР – Франция 3:0 (15:6, 15:6, 15:2).
 21 септември: Франция – Тунис 3:0 (15:7, 15:4, 15:6); СССР – Бразилия 3:1 (11:15, 17:15, 15:8, 15:9).
 22 септември: СССР – Тунис 3:0 (15:1, 15:2, 15:7); Бразилия – Франция 3:1 (15:11, 15:13, 14:16, 15:7).

Група D (Венеция) 

 20 септември: Куба – Аржентина 3:0 (15:1, 15:10, 15:8); Япония – Унгария 3:1 (15:6, 15:9, 12:15, 15:6).
 21 септември: Куба – Япония 3:1 (11:15, 16:14, 15:7, 15:12); Унгария – Аржентина 3:0 (15:6, 15:6, 15:10).
 22 септември: Япония – Аржентина 3:0 (15:3, 15:3, 15:11); Куба – Унгария 3:0 (15:1, 15:9, 15:6).

Група E (Парма) 

 20 септември: България – Канада 3:1 (11:15, 15:10, 15:5, 15:10; ГДР – Нидерландия 3:0 (15:11, 15:6, 15:7).
 21 септември: ГДР – Канада 3:0 (15:4, 15:11, 15:9); България – Нидерландия 3:0 (15:5, 15:7, 15:8).
 22 септември: Нидерландия – Канада 3:2 (9:15, 13:15, 15:13, 15:4, 15:8); България – ГДР 3:0 (15:8, 15:4, 15:6).

Група F (Анкона) 

 20 септември: Румъния – САЩ 3:0 (17:15, 15:8, 18:16); Южна Корея – Чехословакия 3:2 (15:7, 8:15, 15:12, 12:15, 15:5).
 21 септември: Чехословакия – САЩ 3:0 (15:5, 15:10, 15:12); Южна Корея – Румъния 3:1 (14:16, 16:14, 15:3, 15:12).
 22 септември: Южна Корея – САЩ 3:0 (15:8, 15:11, 15:8); Чехословакия – Румъния 3:2 (15:11, 15:12, 14:16, 8:15, 15:3).

Квалификационен кръг за 13 – 24 място

Група I (Венеция) 

 24 септември: Белгия – Тунис 3:0 (16:14, 15:3, 15:10); Нидерландия – Египет 3:0 (15:11, 17:15, 16:14); Франция – Канада 3:0.
 25 септември: Нидерландия – Тунис 3:0 (15:2, 15:10, 15:12); Канада – Египет 3:2 (12:15, 15:11, 15:11, 12:15, 15:13); Франция – Белгия 3:0 (15:5, 15:8, 15:2).
 26 септември: Франция – Египет 3:0 (15:5, 15:5, 15:4); Канада – Тунис 3:0 (16:14, 15:4, 15:8); Нидерландия – Белгия 3:0 (15:2, 15:4, 15:8).
 27 септември: Египет – Тунис 3:0 (15:13, 15:12, 15:10); Франция – Нидерландия 3:2 (15:9, 13:15, 10:15, 15:11, 15:11); Канада – Белгия 3:0 (15:6, 15:10, 15:13).

Група J (Венеция) 

 24 септември: Унгария – Венецуела 3:0 (15:10, 15:6, 15:2); Финландия – САЩ 3:2 (13:15, 9:15, 18:16, 15:12, 15:7); Румъния – Аржентина 3:2 (15:7, 11:15, 15:8, 11:15, 15:8).
 25 септември: Унгария – Финландия 3:1 (12:15, 15:10, 15:10, 15:6); САЩ – Аржентина 3:0 (15:8, 15:3, 15:6); Румъния – Венецуела 3:2 (15:12, 13:15, 15:7, 7:15, 15:5).
 26 септември: САЩ – Унгария 3:1 (15:9, 16:14, 11:15, 15:6); Румъния – Финландия 3:0 (15:10, 15:7, 15:3); Венецуела – Аржентина 3:1.
 27 септември: САЩ – Венецуела 3:0 (15:11, 15:1, 15:12); Унгария – Румъния 3:1 (15:8, 7:15, 15:10, 15:12); Финландия – Аржентина 3:1 (2:15, 15:8, 15:13, 15:2).

Плейоф (Венеция)

Полуфинал за 13 – 16 място 
30 септември
 Румъния – Франция 3:1 (11:15, 15:12, 15:2, 15:5)
 Унгария – Нидерландия 3:1 (15:9, 13:15, 15:7, 15:5)

Полуфинал за 17 – 20 място 
30 септември
 Белгия – САЩ 3:1 (15:12, 15:10, 12:15, 15:10)
 Финландия – Канада 3:0 (15:10, 15:4, 15:10)

Полуфинал за 21 – 24 място 
30 септември
 Венецуела – Тунис 3:0 (15:12, 15:8, 15:8)
 Аржентина – Египет 3:1 (15:8, 10:15, 15:8, 15:10)

Мач за 23-то място 
1 октомври
 Египет – Тунис 3:0 (15:4, 15:5, 15:10)

Мач за 21-во място 
1 октомври
 Венецуела – Аржентина 3:0 (15:7, 15:10, 15:7)

Мач за 19-о място 
1 октомври
 САЩ – Канада 3:0 (15:4, 15:9, 15:8)

Мач за 17-о място 
1 октомври
 Финландия – Белгия 3:0 (15:13, 15:8, 15:13)

Мач за 15-о място 
1 октомври
 Франция – Нидерландия 3:1 (15:4, 15:7, 11:15, 15:7)

Мач за 13-о място 
1 октомври
 Румъния – Унгария 3:1 (10:15, 15:12, 15:4, 15:7)

Втори групов етап

Група G (Рим) 

 24 септември: България – Китай 3:2 (8:15, 15:10, 15:8, 14:16, 15:10); СССР – ГДР 3:0 (15:3, 15:7, 15:11); Италия – Бразилия 3:2 (14:16, 15:12. 10:15, 15:10, 17:15).
 25 септември: СССР – България 3:1 (15:7, 15:6, 7:15, 15:8); Китай – Бразилия 3:1 (15:10, 15:13, 15:17, 15:13); Италия – ГДР 3:1 (15:8, 15:7, 15:17, 15:5).
 26 септември: СССР – Китай 3:1 (15:8, 15:7, 9:15, 15:6); Бразилия – ГДР 3:2 (11:15, 15:10, 15:11, 8:15, 15:4); Италия – България 3:0 (15:9, 15:6, 17:15).
 27 септември: Китай – ГДР 3:0 (15:5, 15:3, 15:11); Бразилия – България 3:0 (15:3, 15:7, 15:7); СССР – Италия 3:0 (15:11, 15:6, 15:3).

Група H (Рим) 

 24 септември: Южна Корея – Мексико 3:0 (15:8, 15:7, 15:7); Куба – Чехословакия 3:2 (15:8, 7:15, 15:3, 13:15, 15:10); Полша – Япония 3:2 (13:15, 15:12, 5:15, 15:10, 15:9).
 25 септември: Полша – Чехословакия 3:1 (15:9, 3:15, 15:10, 15:10); Япония – Мексико 3:0 (15:6, 15:3, 15:12); Куба – Южна Корея 3:2.
 26 септември: Чехословакия – Япония 3:0 (15:9, 15:6, 17:15); Куба – Мексико 3:0 (15:9, 15:2, 15:11); Южна Корея – Полша 3:1 (15:7, 11:15, 16:14, 15:10).
 27 септември: Чехословакия – Мексико 3:0 (15:4, 15:13, 15:2); Куба – Полша 3:0 (15:8, 15:10, 15:9); Япония – Южна Корея 3:1 (15:4, 15:9, 11:15, 15:6).

Плей-офф (Рим)

Полуфинал за 1 – 4 място 
30 септември
 Италия – Куба 3:1 (15:17, 15:11, 16:14, 15:12)
 СССР – Южна Корея 3:0 (15:3, 15:3, 15:9)

Полуфинал за 5 – 8 място 
30 септември
 Чехословакия – Китай 3:1 (14:16, 15:7, 15:5, 15:12)
 Бразилия – Полша 3:0 (15:11, 15:12, 15:7)

Полуфинал за 9 – 12 място 
30 септември
 България – Мексико 3:2 (12:15, 15:8, 13:15, 15:12, 15:12)
 ГДР – Япония 3:1 (15:8, 7:15, 15:11, 15:7)

Мач за 11-о място 
1 октомври
 Япония – Мексико 3:1 (12:15, 15:7, 15:3, 15:5)

Мач за 9-о място 
1 октомври
 ГДР – България 3:1 (6:15, 15:9, 15:10, 15:10)

Мач за 7-о място 
1 октомври
 Китай – Полша 3:2 (12:15, 15:13, 11:15, 15:13, 15:13)

Мач за 5-о място 
1 октомври
 Чехословакия – Бразилия 3:2 (5:15, 16:14, 4:15, 15:11, 15:6)

Мач за 3-то място 
1 октомври
 Куба – Южна Корея 3:1 (17:15, 15:9, 13:15, 15:5)

Финал 
1 октомври
 СССР – Италия 3:0 (15:10, 15:13, 15:1)

Крайно класиране

Медалисти 
  СССР: Владимир Кондра, Вячеслав Зайцев, Анатолий Полищук, Владимир Чернышьов, Александр Савин, Вильяр Лоор, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Павел Селиванов, Олег Молибога, Валерий Кривов, Фьодор Лащьонов. Главен треньор – Вячеслав Платонов.

  Италия.

  Куба.

 България: Димитър Златанов, Димитър Каров, Цано Цанов, Емил Вълчев, Йордан Ангелов, Иван Николов, Каспар Симеонов, Стоян Гунчев, Стефан Соколов, Стефан Петров, Стефан Димитров, Ваньо Аршинков. Главен треньор – Сава Робев

Източници 
 Архив на волейболните резултати 
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. – Томск: Компания „Янсон“, 2001

Световни първенства по волейбол
Спорт във Италия